Каприн:

 Каприн — аминокислота, не входящая в состав природных белков.

Фамилия:
 Каприн, Андрей Дмитриевич (род. 1966) — российский онколог, академик РАН.
 Каприн, Дмитрий Васильевич (1921—2015) — Герой Советского Союза.
 Каприн, Дмитрий Александрович (род. 1977) — российский пианист, доцент Московской консерватории.